Октябрьское сельское поселение — муниципальное образование в составе Крыловского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Октябрьский сельский округ.

Административный центр — станица Октябрьская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 7 населённых пунктов:

Экономика 
В районе находятся: различных предприятий, учреждений и организаций — 50; торговых точек — 61; крестьянско-фермерских хозяйств — 77; сельскохозяйственных предприятий — 4; личных хозяйств — 4800.

Примечания

Ссылки 
 Октябрьское поселение на сайте Крыловского района

Муниципальные образования Крыловского района
Сельские поселения Краснодарского края
Крыловский район